Энрико Ро́сси:
 Росси, Энрико (род. 1958) — итальянский политик.
  (род. 1982) — итальянский велосипедист.
  (1881—1917) — итальянский ватерполист, пловец и футболист.